Kaidling ist der Name folgender Orte:

 Kaidling (Gemeinden Irnfritz-Messern, St. Bernhard-Frauenhofen), Ortsteil von Irnfritz-Messern und St. Bernhard-Frauenhofen, Bezirk Horn, Niederösterreich

 Havraníky, Gemeinde im Okres Znojmo, Jihomoravský kraj, Tschechien, deutsch Kaidling